Solidair kan betekenen:
 solidariteit: het zelfstandig naamwoord;
 Solidair (blad): het partijblad van de Partij van de Arbeid van België;
 Solidair (krant): de uitgave voor bedrijven van de Nederlandse SP;
 Vereniging Solidair: landelijk samenwerkingsverband van bedrijven & woonverenigingen; 
 Solid aiR: een luchtvaartmaatschappij;
 Solidair Nederland: een Haagse politieke partij.